Појам Морђе може да се односи на:
 Морђе (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Морђе (Терамо), је насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо
 Морђе дела Пена (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо